Григорий Карпович Коровка-Вольский (Коровченко) (; ? — после 1705) — чигиринский, стародубский и киевский полковник Войска Запорожского.

Биография 
О происхождении Коровки-Вольского ничего неизвестно.

В 1672 году был батуринским сотником.

В 1677 году гетман Самойлович назначил Коровку чигиринским полковником, причём назначал его даже наказным гетманом.

В 1677 году Коровка-Вольский выдержал 4-недельную осаду и два приступа в Чигирине с одним казацким полком и тремя городовыми сотнями Лубенского и Гадячского полков, против многочисленной турецкой армии, приведенной Юрием Хмельницким, прекратившим осаду только с появлением войск Самойловича и Ромодановского. По удалении неприятелей Самойлович, укрепив несколько полуразрушенный Чигирин, ввел в него 15000 казаков и поручил команду над ними Коровке и воеводе И. И. Ржевскому, а прежних тамошних старшин, к которым не имел доверия, удалил.

Коровка вернулся в Батурин. Получить прежний свой уряд бунчучного он не мог, так как этот уряд был уже занят Константином Голубом, братом жены гетмана. Но в то же время Самойлович понимал, что Коровку после его чигиринской службы без уряда оставить нельзя, почему и поставил его стародубским полковником, на место убитого Мовчана. В октябре 1678 года Коровка был уже в Стародубе, куда приехал с двумя сыновьями и дочерью. Старшего сына, Игнатия, он устроил здесь полковым есаулом, причём нашёл возможность дать ему «за службы» и маетность, с. Кривец. Младший сын, Федор, в службу по молодости ещё не годился. Сам Григорий Коровка забрал в своё «ранговое» владение несколько сел, не спрашивая разрешения гетмана, как это ещё можно было делать при Самойловиче.

При гетмане Мазепе Коровка счастливо боролся со своим Киевским полком против Петрика (1692—1693) и в 1705 году участвовал в переговорах на реке Буг русских уполномоченных с турецкими комиссарами.

Семья 
 Брат — Яков Карпович Коровка-Вольский — в 1653 году был наказным полковником Стародубского полка.
 Дети — Игнат (в 1690 году был полковым есаулом Стародубского полка), Фёдор, дочь.

Примечания

Литература 
 Лазаревский А. Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления Том первый. Полк Стародубский // Под общей ред. О. Р. Вязьмитина, — Белые Берега: Группа компаний «Десяточка» (издательство Белобережье), 2008. — 560 с.
 Маркевич И. История Малороссии, т. II, стр. 249—251, 337 и 338;
 Эварницкий История заорожских казаков, т. III.
 

Чигиринские полковники
Стародубские полковники
Киевские полковники
Генеральные бунчужные
Генеральная старшина
Персоналии:Стародуб